Појам  може да се односи на:

 Девон (острво), острво у Канади
 Девон (грофовија), област у Енглеској
 Девон (река), река у Енглеској
 Девон (периода), геолошка периода
 Девон (име), страно мушко и женско име
 Девон (Алберта), је варош у централном делу канадске провинције Алберта
 Девон (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија